Калины () — название населённых пунктов на Украине:

Украина 
 Калины — село в Тячевском районе Закарпатской области.
 Калины — село в Ананьевском районе Одесской области.